W60 A18 est une supergéante rouge se situant dans le Grand Nuage de Magellan, à la périphérie de la nébuleuse de la Tarentule. Elle a été découverte en décembre 2003 par Philip Massey et Knut Olsen lors de la recherche d'étoiles géantes dans les deux Nuages de Magellan. Elle se situe dans la constellation de la Dorade.

Propriétés physiques 
Pendant le mois d'octobre 2009, une équipe d'astronomes américains a étudié les étoiles géantes du Grand Nuage de Magellan avec le télescope spatial Spitzer. Selon cette étude, W60 A18 serait une étoile très massive, assez froide et elle serait entourée d'une région constituée de poussière millimétrique et centimétrique pauvre en métaux qui émet des émissions infrarouges d'une longueur d'onde comprise entre . En 2018, une équipe d'astronomes américains travaillant avec le satellite Gaia a observé que W60 A18 serait une étoile variable à longue période, selon les mesures du Gaia, sa magnitude varie de 0.2 sur sa magnitude apparente dans une période d'environ 500 jours.

Articles connexes 

 Supergéante rouge
 Grand Nuage de Magellan

Références

Liens externes 

 Région de W60 A18 sur Stellarium.org-web.
 

Géante rouge
Étoile variable
Étoile de type spectral MI
Étoile de type spectral M